

Télévision

Téléfilms 
 , titre original du , téléfilm américain de  diffusé en 1973 ;
 , titre original du Les menaces du passé, téléfilm américain d' diffusé en 2014.

Série télévisée 

 , série télévisée américaine créée par  et diffusé du  au  sur  ;
 , mini-série britannique diffusée du  au  sur  ;
 , mini-série britannique diffusée le  sur  ;
 , série télévisée américaine créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage adaptée des personnages de comics Les Fugitifs de Marvel Comics.

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 1926 ;

 , titre original des Runaways, film de  sorti en 2010 ;

 , film néo-zélandais de  sorti en 1964 ;
 , titre original de Runaway : L'Évadé du futur, film américain de  sorti en 1984 ;

 , titre anglais du Fugitif, film de Ritwik Ghatak sorti en 1958 ;
 , film sud-coréen de  sorti en 1995 ;
  (Chow tau yau liu), film hongkongais de  sorti en 2001 ;
 , film américain de  sorti en 2005 ;
 , court métrage d'animation de  sorti en 2009 ;
 , court-métrage de  sorti en 2010 ;
 , titre original de , film bangladeshi d'Amit Ashraf sorti en 2013 ;
 Runaway, film de Khaled Kaissar sorti en 2017.

Musique

Album 

 , album des  sorti le  ;

 , album des  sorti le  ;

 , album de  sorti en 1995 ;

 , album de  sorti en 1981 ;
 Runaway, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1982.

Chanson

Années 1960 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;

Années 1970 
  chanson issue de la comédie musicale Spamalot ;
 , chanson d'Elkie Brooks sorti en 1979 ;
 , chanson de Gentle Giant présente sur l'album In a Glass House sorti en  ;
 , chanson de Jefferson Starship présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Status Quo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Wishbone Ash présente sur l'album  sorti en  ;

Années 1980 
 , chanson de Bill Conti présente sur l'album  sorti en 1981 ;
 Runaway, chanson de Bon Jovi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;

Années 1990 
 , chanson d'Oingo Boingo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Ringo Starr présente sur l'album Time Takes Time sorti le  ;
 , chanson de XTC présente sur l'album English Settlement sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cher présente sur l'album Believe sorti le  ;
 Runaway, chanson des Corrs présente sur l'album Forgiven, Not Forgotten sorti le  ;
 , chanson de Damn Yankees présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Deee-Lite présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

Années 2000 
 , chanson des Plastiscines présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Anberlin présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Super Furry Animals présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Brother Firetribe présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bubba Sparxxx présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Live présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Staind présente sur l'album Chapter V sorti le  ;
 , chanson des 3 Doors Down présente sur l'album 3 Doors Down sorti le  ;
 , chanson d'Avril Lavigne présente sur l'album The Best Damn Thing sorti le  ;
 , chanson de Boomkat présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cascada présente sur l'album Perfect Day sorti le  ;
 , chanson de Darin présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Groove Coverage présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'iiO présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Jamiroquai présente sur l'album High Times - Singles 1992-2006 sorti le  ;
 , chanson de Jay Sean présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Ladytron présente sur l'album Velocifero sorti le  ;
 , chanson de Linkin Park présente sur l'album Hybrid Theory sorti le  ;
 , chanson de Love and Theft présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The National présente sur l'album High Violet sorti le  ;
 , chanson de Nivea feat. Pusha T présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de P!nk présente sur l'album I'm Not Dead sorti le  ;
 , chanson des Red Hot Chili Peppers présente sur l'album By the Way sorti le  ;
 , chanson de Sahlene sortie en 2002 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Yeah Yeah Yeahs présente sur l'album It's Blitz! sorti le  ;

Années 2010 
 , chanson du duo électronique suédoise  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Killers présente sur l'album Battle Born sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Snoop Dogg présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de SunStroke Project et Olia Tira sortie en 2010 ;
 , chanson de Weezer présente sur l'album Hurley sorti le  ;
 , chanson de Converge présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Hail the Villain présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de J. Cole présente sur l'album Born Sinner sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des The Kooks présente sur l'album Junk of the Heart sorti le  ;
 , chanson de Maroon 5 présente sur l'album Hands All Over sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album , bande son du film Soul Surfer ;
 , chanson des The Vaccines présente sur l'album Come of Age sorti le  ;
 , chanson d'Aurora présente sur l'EP  sorti le .

Jeux vidéo 

 Runaway, trilogie de jeux vidéo d'aventure composée de :
 Runaway: A Road Adventure, sorti en 2003 ;
 Runaway 2: The Dream of the Turtle, en 2006 ;
 Runaway: A Twist of Fate, en 2009.

Physique, chimie 

 un « électron runaway » est un électron présent dans un faisceau d'électrons de haute-énergie généré en situation de « disruption » du plasma (instabilités MagnétoHydroDynamiques ou MHD) d'un réacteur torique (type tokamak) qu'on veut tester pour un réacteur à fusion nucléaire ITER. Ces faisceaux d'électron peuvent intercepter la paroi et l'endommager.

Références

Voir aussi 

 

Homonymie de titre